Il Campionato africano di calcio Under-17 (en. African Under 17 Cup of Nations) è una competizione biennale organizzata dalla CAF e riservata ai calciatori di età inferiore o uguale a 17 anni. La prima edizione risale al 1995. Il torneo vale anche come qualificazione per il Campionato mondiale di calcio Under-17.

Albo d'oro

Statistiche

Vittorie per squadra

Note

Voci correlate 
Confédération Africaine de Football
Campionato mondiale di calcio Under-17

Collegamenti esterni

 
Competizioni calcistiche africane